Frollo ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Luigi Frollo (1832–1899), italienisch-rumänischer Romanist, Italianist, Rumänist und Lexikograf
 Leone Frollo (1931–2018), italienischer Comiczeichner und -autor